Bowdon (Dacota do Norte)
 Bowdon (Geórgia)

Desambiguações de topônimos